Rejon głuchowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu sumskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1700 km². Siedzibą władz rejonu jest Głuchów.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 31 silskich rad, obejmujących w sumie 82 wsie i 2 osady.

Miejscowości

Przypisy

Przypisy